«Рапід» () — румунський футбольний клуб із Бухареста, який заснувала 1923 року група робітників району Грівіца під назвою «Культурна та спортивна асоціація CFR» (). 2006 року «Рапід» став об'єднаною компанією, найбільшим акціонером якої є бізнесмен Георге Копос.

Клуб виступає в найвищому дивізіоні Румунії.

Досягнення

Внутрішні 
Чемпіонат Румунії 
Чемпіон (3): 1966–67, 1998–99, 2002–2003
Срібний призер (14): 1936–37, 1937–38, 1939–40, 1940–41, 1948–49, 1950, 1963–64, 1964–65, 1965–66, 1969–70, 1970–71, 1997–98, 1999–00, 2005–06

Перший дивізіон
Переможець (5): 1952, 1955, 1974-1975, 1982–83, 1989-90

Кубок Румунії
Володар кубка (13): 1934–35, 1936–37, 1937–38, 1938–39, 1939–40, 1940–41, 1941–42, 1971–72, 1974–75, 1997–98, 2001–02, 2005–06, 2006–07
Фіналіст (6): 1960–61, 1961–62, 1967–68, 1994–95, 1998–99, 2011–12

Суперкубок Румунії
Володар кубка (4): 1999, 2002, 2003, 2007 
Фіналіст (2): 1998, 2006

Міжнародні 
Кубок Балкан
 Володар кубка (2): 1963-64, 1965-66

Центральноєвропейський кубок (Mitropa Cup)
 Фіналіст (1): 1940 (фінал проти «Ференцвароша» не відбувся через другу світову війну)

Європейський кубок залізничників
 Володар кубка (1): 1968

Виступи в єврокубках

Ліга чемпіонів / Кубок Європейських чемпіонів

Ліга Європи / Кубок УЄФА

Кубок володарів кубків

Кубок Інтертото

Посилання 
Офіційна сторінка 

Футбольні клуби Румунії
Футбольні клуби, засновані 1923
Спорт у Бухаресті